Le nom de régiment du Roi, dans l’armée française d’ancien Régime et de la Restauration, était accordé à plusieurs régiments prestigieux. La plupart des armes de l'armée possédaient un régiment du Roi. Le nom de régiment du Roi ne doit pas être confondu avec celui de , qui désignait un régiment appartenant au roi, à la différence des régiments de gentilshommes, qui appartenaient à des nobles.

Infanterie

Infanterie de ligne 
  Le régiment du Roi, créé le , qui est renommé sous la Révolution  d'infanterie de ligne.

 Lors de la réorganisation des corps d'infanterie français de 1814, le  d’infanterie prend la dénomination régiment du Roi. Un décret de Napoléon Ier du  lui rend le numéro qu'il avait perdu sous la Première Restauration. Après les Cent-Jours, il est licencié le 23 mars 1815 comme l'ensemble de l'armée.

Infanterie légère 
 Lors de la réorganisation des corps d'infanterie français de 1814, le  d’infanterie légère prend la dénomination régiment léger du Roi . Un décret de Napoléon Ier du  lui rend le numéro qu'il avait perdu sous la Première Restauration. Après les Cent-Jours, il est licencié le 23 mars 1815 comme l'ensemble de l'armée.

Cavalerie 
  Le régiment du Roi cavalerie, issu du renommage du régiment des Fusiliers à cheval du Roi, est renommé  de cavalerie lors de la réorganisation des corps de cavalerie français de 1791.

Dragons 
Le régiment des Dragons du Roi formé en 1744 qui est renommé  de dragons lors de la réorganisation des corps de cavalerie français de 1791.

En 1814, le  de dragons est renommé régiment du Roi ; il perd ce nom dès 1816.

Cuirassiers 
En 1814 le  de cuirassiers est renommé régiment du Roi. Il est réformé en 1815.

Lanciers 
En 1814, le  de lanciers est renommé régiment du Roi ; il est réformé en 1815.

Hussards 
En 1814, le  de hussards est renommé régiment du Roi ; il perd ce nom dès 1816.

Chasseurs à cheval 
En 1814, le  de chasseurs à cheval est renommé régiment du roi ; il perd ce nom dès 1816.

Homonymie d'unités militaires